Jean Hardy peut désigner :
 Jean Hardy (1653-1737), sculpteur français du  ;
 Jean Hardÿ (1762-1802), général français sous la Révolution ;
Jean Hardy (né en 1935), maire de Châteaudun de 1977 à 1983 ;
 Jean Hardy (né en 1940), footballeur français.